Chambon ist die Bezeichnung mehrerer Gemeinden in Frankreich:
 Chambon (Charente-Maritime) im Département Charente-Maritime
 Chambon (Cher) im Département Cher
 Chambon (Gard) im Département Gard
 Chambon (Indre-et-Loire) im Département Indre-et-Loire
 Le Chambon im Département Ardèche

mit Namenszusatz:
 Chambon-la-Forêt im Département Loiret
 Chambon-le-Château im Département Lozère
 Chambon-Sainte-Croix im Département Creuse
 Chambon-sur-Cisse im Département Loir-et-Cher
 Chambon-sur-Dolore im Département Puy-de-Dôme
 Chambon-sur-Lac im Département Puy-de-Dôme
 Chambon-sur-Voueize im Département Creuse
 Le Chambon-Feugerolles im Département Loire
 Le Chambon-sur-Lignon im Département Haute-Loire

Chambon ist auch die Bezeichnung mehrerer Gewässer in Frankreich:
 Chambon (Sèvre), Nebenfluss der Sèvre Niortaise
 Lac Chambon, See im Département Puy-de-Dôme
 Lac du Chambon, See im Département Isère

Chambon ist der Familienname folgender Personen:
 Boris Chambon (* 1975), französischer Motorradrennfahrer
 Eduard Chambon (1822–1857), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Émile Chambon (1905–1993), Schweizer Maler
 Jean-Baptiste-Alix Chambon (1875–1948), Erzbischof in Japan
 Joseph Chambon (1884–1965), deutscher reformierter Theologe   
 Léon Chambon (1905–1987), französischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Bischof von Bossangoa
 Marie-Marthe Chambon (1841–1907), französische Nonne und Mystikerin
 Nicolas Chambon de Montaux (1748–1826), Oberbürgermeister von Paris
 Pierre Chambon (* 1931), französischer Genetiker

Chambon ist der Name von:
 Auguste Chambon, ehemaliger französischer Automobilhersteller

Außerdem kann man das Chambon als Hilfszügel benutzen